YLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lac Biche (Canada)